Весто:
 Весто (Угорщина) — невелике місто в медьє Бекеш, Угорщина.
 Весто (народ) — зникле плем'я індіанців в США.